Myennis är ett släkte av tvåvingar. Myennis ingår i familjen fläckflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fläckflugor
Myennis